Льянерос ():

 Льянерос (en) — пастухи-всадники, составлявшие особую субкультуру в некоторых регионах Южной Америки, сходную с североамериканскими ковбоями.
 Льянерос (футбольный клуб, Вильявисенсио) — колумбийский футбольный клуб.
 Льянерос (футбольный клуб, Гуанаре) — венесуэльский футбольный клуб.

См. также 
 Льянос